Матриці Кравчука — матриці, елементами яких є значення поліномів Кравчука в невід'ємних цілих точках.

 

Приклади кількох перших матриць: 
<p>

<p> <p>

<p> <p>

Примітки

Посилання 
Поліноми Кравчука 

Теорія матриць
Типи матриць